NP, Np eller np kan avse: 

 NP –  mängden av beslutsproblem som kan lösas i polynomiell tid av en icke-deterministisk Turingmaskin
 NP-fullständig – en klass av matematiska problem för vilka effektiva lösningar saknas
 NP – en norsk statlig myndighet , se Norsk Polarinstitutt
 NP – en treårig utbildning på gymnasieskolan i Sverige, se Naturvetenskapsprogrammet
 NP – en svenskspråkig dagstidning i Helsingfors, se Nya Pressen
 NP – ISO 3166-1 alpha-2 för Nepal
 .np – toppdomänen för Nepal
Np – den kemiska beteckningen för Neptunium
NP – Före detta sydafrikanskt politiskt parti, kända för apartheid
Np – Nationella prov i Sverige
NP – Neuropsykiatri
Np - den till SI-systemet associerade logaritmiska enheten Neper

Se även
 P=NP? – ett problem inom datavetenskap